Skull Island ist der Name folgender Inseln:

 Skull Island (Michigan), Vereinigte Staaten
 Skull Island (Tennessee), Vereinigte Staaten
 Skull Island (Washington), Vereinigte Staaten
 Skull Island (Northern Territory), Australien

Siehe auch:

 Skull Island (fiktive Insel), angebliche Heimat von King Kong (Fantasy-Figur)
 Kong: Skull Island, Fantasy-Abenteuerfilm aus dem Jahr 2017